Кубок Німеччини з футболу 1996—1997 — 54-й розіграш кубкового футбольного турніру в Німеччині. У кубку взяли участь 64 команди. Переможцем кубка Німеччини втретє став Штутгарт.

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 серпня 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 вересня 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 вересня 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 вересня 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 жовтня 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2 жовтня 1996

|}

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 жовтня 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 жовтня 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 1996

|}

Чвертьфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 листопада 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 листопада 1996

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 лютого 1997

|}

Півфінали 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 квітня 1997

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 квітня 1997

|}

Фінал

Посилання 
 Сайт футбольної історії rsssf.com  

1996—1997
Німеччина
Німеччина
1996 у німецькому спорті
1997 у німецькому спорті